Бри Кондон (; род. , Ньюпорт-Бич) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Бри Кондон родилась 3 марта 1986 года в городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, США. В 2004 году окончила школу Корона Дель Маар. Затем профессионально занялась модельным бизнесом, рекламировала джинсовую одежду «Guess». Также Бри окончила специальные курсы дайвинга и является профессиональным водолазом.

Дебютировала на телевидении в 1997 году. С 2009 года регулярно снимается в эпизодических ролях в телесериалах. С 2017 года снимается в сериале «Имущие и неимущие».

Фильмография

Примечания

Ссылки